Gli Space Raiders erano un gruppo musicale britannico di big beat/elettronica.

Si formarono nel 1997, debuttando ad Halloween alla Middlesbrough Arena. La loro performance era limitata a poco più che i membri della band mascherati che ballavano su un Digital Audio Tape pre-registrato.

Nonostante quest'umile inizio, firmarono un contratto con la Skint Records di Fatboy Slim a Brighton, e pubblicarono il loro singolo di debutto Glam Raid all'inizio del 1998, che raggiunse la posizione n. 68 della Official Singles Chart a marzo. Successivamente il gruppo pubblicò gli album Don't Be Daft e Hot Cakes.

Il gruppo è noto soprattutto per il singolo (I Need the) Disko Doktor.

Formazione 
 Gary Bradford
 Mark Hornby
 Martin Jenkins

Discografia

Album 
 Dont Be Daft
 Hot Cakes

Singoli 
 Theme from Space Raiders
 Glam Raid
 Laid Back
 (I Need the) Disko Doktor
 Laying It Down
 Mr Sunshine

Note

Collegamenti esterni